Каркофоро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 80 человек (2008 г.), плотность населения составляет 4 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 13026. Телефонный код — 0163.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20090302223522/http://www.comunecarcoforo.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/